Karl Brandt je lahko:
 Karl Brandt (ekonomist)
 Karl Brandt (zdravnik)